Josani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Josani (Căbești), Dorf im Kreis Bihor
 Josani (Măgești), Dorf im Kreis Bihor
 Josani (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara